Pianki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Pianki, village de la voïvodie de Mazovie
 Pianki, village de la voïvodie de Podlachie
 Pianki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie